Der Grasshopper Cup 2012 fand vom 23. bis 28. April 2012 in Zürich in der Schweiz statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.

Das Turnier wurde erstmals seit 2001 wieder ausgetragen. Damaliger Sieger war Mark Cairns, der seine Karriere seitdem beendet hatte. Im Finale traf Daryl Selby auf Nicolas Müller, den er mit 12:10, 11:7, 8:11 und 11:4 bezwang. Für Selby war es der elfte Titelgewinn auf der PSA World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard  erhielt Reiko Peter einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2011/12
2012